Caenocara — род жесткокрылых насекомых семейства точильщиков.

Описание 
Глаза глубоко вырезаны, почти разделены выдающейся в их усиковый край узкой треугольной вырезкой. Усики состоят из 9 члеников, с широким треугольным первым члеником булавы, у самцов вытянутым в притуплённый отросток. Тело короткое, в очертаниях округлочетырёхугольное.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Жуки-точильщики
Роды жесткокрылых